Il doppio del torneo di tennis Brussels Indoor 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Pavel Složil e Sherwood Stewart che hanno battuto in finale Tracy Delatte e Chris Dunk 6–4, 6–7, 7–5

Teste di serie 

 Peter Fleming /  John McEnroe (quarti di finale)
 Pavel Složil /  Sherwood Stewart (campioni)

 Fritz Buehning /  Kim Warwick (primo turno)
 Paul McNamee /  Tim Wilkison (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Brussels Indoor 1982